Inesquecível (Programa), programa apresentado por Júlio Isidro.
Inesquecível (álbum de Rayssa & Ravel)
Inesquecível (álbum de Tim Maia)
"Inesquecível" (canção), gravada por Sandy & Junior
Unforgettable (filme de 1996), com Ray Liotta e Linda Fiorentino, exibido no Brasil como Inesquecível
Inesquecível (filme de 2007), com Murilo Benício e Guilhermina Guinle

Desambiguação